Johann Karl von Huyn – generale austriaco
Pavel Huyn – patriarca cattolico ceco